Ez a lap a Robotcsirke című amerikai sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2005)

2. évad (2006)

3. évad (2007-2008)

4. évad (2008-2009)

5. évad (2010-2012)

6. évad (2012-2013)

7. évad (2014)

8. évad (2015-2016)

9. évad (2017-2018)

10. évad (2019-2020)

11. évad (2021-2022)

Különkiadások

Jegyzetek 

Robotcsirke